Limacina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bosc 1817. Limacina ingår i familjen Limacinidae.

Limacina är enda släktet i familjen Limacinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Limacina